Малпасито има више значења:

 Малпасито (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Малпасито (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику